Woloschin ist der Familienname folgender Personen:

 Awgustyn Woloschyn (1874–1945), karpatenukrainischer Politiker, Lehrer und Schriftsteller
 Dmitri Wadimowitsch Woloschin (* 1989), russischer Eishockeytorwart

 Margarita Woloschin (1882–1973), russische Malerin und Schriftstellerin
 Maximilian Alexandrowitsch Woloschin (1877–1932), russischer Dichter und Maler ukrainischer Herkunft
 Michail Borissowitsch Woloschin (1953–2020), russischer Physiker
 Wladimir Woloschin (* 1961), sowjetischer Radrennfahrer

Woloschin bezeichnet

 den russischen Namen der Stadt Waloschyn in der Minskaja Woblasz, Weißrussland